Un tipo di carcinoma della mammella, può essere:

 Carcinoma duttale in situ
 Carcinoma duttale infiltrante